Gudin ist der Name folgender Personen: 

 Henriette Gudin (1825–1876), französische Malerin
 Jean Antoine Théodore Gudin (1802–1880), französischer Maler 
 Charles Étienne Gudin de La Sablonnière (1768–1812), französischer General der Infanterie
 Paul-Philippe Gudin de La Brenellerie (1738–1820), französischer Dramatiker
 Pierre César Gudin des Bardelières (1775–1855), französischer General der Infanterie